Vermählung Mariä steht für:

 die legendarische Vermählung Marias mit Josef von Nazareth, siehe Verlobung Marias (Gedenktag 23. Januar)

Vermählung-Mariä-Kirchen:

 St. Mariä Vermählung (Langenbroich), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 St. Mariä Vermählung (Oedekoven), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Filialkirche Putzing, Gemeinde Großebersdorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Pfarrkirche Brixlegg, Tirol
 Schlosskapelle Schönbrunn, Gemeindebezirk Hietzing, Wien

Gemälde:
 Vermählung Mariä (Perugino), Gemälde von Perugino (1503)
 Vermählung Mariä (Raffael), Gemälde von Raffael (1504)